Il singolare del torneo di tennis Amarillo Challenger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Michael Russell che ha battuto in finale Stefano Pescosolido 7-5, 6-2.

Teste di serie 

 Cecil Mamiit (semifinali)
 Martin Rodriguez (primo turno)
 Jean-René Lisnard (primo turno)
 André Sá (primo turno)

 Gastón Etlis (secondo turno)
 Agustín Calleri (quarti di finale)
 Michael Sell (secondo turno)
 Marcos Ondruska (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Amarillo Challenger 2000